Роддик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роддик, Анита (1942—2007) — британская бизнес-вумен, правозащитница и эколог.
 Роддик, Лине (род. 1988) — датская футболистка, защитник, выступающая за ФК «Барселона».
 Роддик, Энди (род. 1982) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.